Életben maradni, A szökés című sorozat egyik része
Életben maradni, John Travolta filmje
Életben maradni, Zsédenyi Adrienn dala